Габалинский музыкальный фестиваль () — фестиваль классической музыки, а также джаза и мугама, с 2009 года проходящий каждое лето в азербайджанском городе Габала (Габалинский район). Фестиваль проводится по инициативе Фонда Гейдара Алиева, при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики. Выступления музыкантов проходят под открытом небом и в камерных концертных залах Габалы. Принимают участие в Фестивале оркестры и исполнители из разных стран мира. Каждые два года проходит международный фортепианный конкурс.

Ретроспектива фестиваля 
В 2010 году фестиваль открыла первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева. Как и в 2009 году фестиваль начался с исполнения увертюры из оперы «Кёроглы» У. Гаджибекова. Фестиваль проводился с участием Лондонского королевского филармонического оркестра Великобритании. Также в фестивале принимали музыканты Юрий Башмет, Хлоя Ханслип, пианист Борис Березовский и многие другие азербайджанские и зарубежные музыканты.

В 2011 году фестиваль проходил с 15 июля по 5 августа, наряду с известными исполнителями, ранее выступавшими на площадках фестиваля, приняли участие впервые приглашенные звезды Денис Мацуев, Шломо Минц, Сергей Лейферкус, Алена Баева, в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

Четвёртый по счёту фестиваль прошёл с 22 июля по 5 августа 2012 года, объединив 350 музыкантов из 10 стран мира. Открыл фестиваль Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибекова, продолжил Лондонский Королевский Филармонический Оркестр под руководством Шарля Дютуа, квартет словенской филармонии «Тартини», Юрий Башмет, Борис Березовский, Дмитрий Яблонский, Фархад Бадалбейли, Мурад Адыгёзалзаде и др. Были отмечены юбилеи Муслима Магомаева, Фикрета Амирова и Ниязи. Была представлена премьера музыкального произведения Александра Чайковского «Реквием Ходжалы».

Пятый музыкальный фестиваль прошёл с 24 июля по 6 августа 2013 года. В нём приняли участие музыканты и музыкальные коллективы из 11 стран, в том числе Иерусалимский симфонический оркестр, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Азербайджанский государственный симфонический оркестр, кубинская джаз-группа «Septeto Santiaguero», солисты Оксана Яблонская, Идиль Бирет, Вадим Репин, Сергей Лейферкус, Фархад Бадалбейли, Дмитрий Яблонский и др. В рамках пятого Габалинского музыкального фестиваля был организован вечер камерной музыки памяти Сергея Рахманинова.

В 2014 году на фестивале, прошедшем c 23 июля по 1 августа, кроме ставших уже традиционными для него коллективов, выступили Йоханнесбургский симфонический оркестр, Венский ансамбль камерной музыки, представители США, Украины, России, Испании, Израиля, Азербайджана, в том числе певица Мира Авад.

С 25 по 31 июля 2015 года прошёл VII Международный музыкальный фестиваль. В нём приняли участие музыканты, художественные коллективы, солисты, дирижеры из 12 стран. В их числе итальянский симфонический оркестр, камерный оркестр «Виртуозы Москвы», «Flamenko» (Австрия), «Dubrovnik Guitar Trio», Андрей Гаврилов, Оксана Яблонская, Джанкарло Пазолини, Жанна Ганделман, Александр Рождественски, Джереми Менухин,  Поль Мейер, Александр Гиндир, Тарас Ягопуд. 

C 30 июля по 5 августа 2016 года прошёл VIII Международный музыкальный фестиваль. На фестивале приняли участие музыканты, солисты, дирижеры из Азербайджана, Австрии, Болгарии, России, Турции, Украины, США, Италии, Франции, Испании, Израиля, Литвы и Кубы. Фестиваль проводился с участием Венского академического оркестра, фольклорного квартета Греции, Кубинского ансамбля «Молодые классики», представителей Национального камерного ансамбля «Киевские виртуозы», азербайджанские ханенде - Гюллю Мурадова, Илькин Ахмедов, а также Сахиб Асадуллаев (кеманча), Эмин Джабраилов (нагара), Али Алимамедов (балабан), Чинара Гейдарова (канон) и др. 

В 2017 году на IX Габалинском международном музыкальном фестивале, прошедшем с 29 июля по 3 августа приняли участие представители из России, Израиля, США, Италии, Литвы, Словении. Среди участников фестиваля такие известные музыканты республики, как Фархад Бадалбейли, Мурад Адыгезалзаде, Азер Рзазаде, Исфар Сарабский. В числе его зарубежных участников - Жанна Гандельман (Израиль), Михаэль Сладкин (США), Дмитрий Яблонский (США), Джанлуиджи Сартори (Италия), Мойка Злобко Вайгл (Словения), Номеда Казлаус (Литва) и др.
В дни фестиваля состоялись концерты Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, Симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Камерного оркестра Baku Chamber Orchestra Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Студенческого симфонического оркестра БМА, Камерного оркестра Femusa, квартета кларнетистов Clarte, квартета Furioso. 

Х Габалинский международный музыкальный фестиваль начался 30 июля 2018 года и продолжался до 7 августа.  В фестивале приняли участие музыканты из России, Израиля, США, Швейцарии, Австрии, Кубы, Венгрии, Турции, Испании, Италии, Грузии, а также Азербайджана. В том году фестиваль был посвящен к 100-летию со дня рождения азербайджанского композитора Кары Караева и в рамках фестиваля исполнялись произведения композитора. 

XI Габалинский международный музыкальный фестиваль начался 31 июля 2019 года и продолжался до 5 августа, при участии музыкантов, а также симфонических и камерных оркестров из России, Израиля, США, Италии, Швейцарии, Украины, Узбекистана, Литвы, Китая и Турции, а также музыкальных коллективов Азербайджана. 2 августа в рамках фестиваля состоялся концерт «Оксана Яблонская и друзья», посвященный 80-летию всемирно известной пианистки Оксаны Яблонской.

В 2020 году, по причине глобальной пандемии COVID-19, фестиваль не проводился. XII фестиваль был проведён с 31 августа по 4 сентября 2021 года при участии лишь азербайджанских музыкальных коллективов, в том числе Азербайджанского государственного симфонического оркестра, Бакинского камерного оркестра и Отдельного образцового военного оркестра. Фестиваль был приурочен к 100-летию Бакинской музыкальной академии.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Израильский оркестр в Габале
 Израильтяне сыграют в горах Кавказа
 финал конкурса пианистов Международного музыкального фестиваля 
 Габалинский музыкальный фестиваль
 Габалинский международный музыкальный фестиваль
 «Звонкое эхо азербайджанских гор»
 Еврейские музыканты в азербайджанской Габале

Музыкальные фестивали по алфавиту
Музыкальные фестивали Азербайджана
Габала